

Prénom 

Nico est un prénom rare et mixte, variante de Nicolas, originaire d'Italie est fêté le 6 décembre. Le prénom Nico signifie « vainqueur »
Le prénom Nico est majoritairement féminin au Royaume-Uni, Australie et aux États-Unis, tandis qu'il reste à prédominance masculine dans les autres pays, selon l'Insee on répertorie 6 filles de ce prénom en France née de 1993 à nos jours et deux filles du prénom Nicolas.
 est un prénom à part entière au même titre de  et Colin ainsi que Nicolin.

Variantes : , . Il peut aussi être le diminutif de Nicolas.

Pseudonyme 

 Klaus Peter Cadsky (1937-2011), caricaturiste germano-suisse ;
 Nico (chanteuse) (1938-1988), née Christa Päffgen, chanteuse notamment du Velvet Underground, également mannequin et actrice allemande ;
 Docteur Nico (Nicolas Kasanda wa Mikalay, 1939-1985), guitariste, compositeur, pionnier du soukous ;
 Nico (chanteuse roumaine) (née Nicoleta Matei en 1970), chanteuse roumaine ;
 Nicolás Alvarado Caporale (né en 1976), footballeur de plage ;
 Nicola Peltz, alias nico (née en 1995), actrice américaine ;
 Nico, chanteuse camerounaise fondatrice du groupe Nico and the Red Shoes.

Variantes linguistiques 
 Allemand : Nicolas, Niklaus, Niklas, Niko, Nikolaus
 Anglais : Nicky, Nils, Nicholas
 Croate: Nikica
 Danois et suédois : Claus, Niels, Nicolas
 Espagnol : Nicolás
 Français : Nicole, Nicolas, Nico, 
 Grec : Nikólaos, Níkos 
 Hongrois : Miklós
 Italien : Nicola
 Néerlandais flamand : Nikolas
 Néerlandais Hollandais : Nicolas
 Norvégien : Nikolas, Nikko, Niels
 Polonais : Mikołaj
 Portugais : Nicolao, Nicolas
 Russe : Nicétas, Nikita

Titre 

 Nico (Above the Law) est un film américain réalisé par Andrew Davis en 1988 ; 
 Nico, un film allemand de 2021 réalisé par Eline Gehring
 Nico est une série télévisée argentine créée en 1995 ;
 Nico, album du groupe Blind Melon (1996).

Notes et références

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Pseudonyme
Abréviation